Сборная Исландии по хоккею с шайбой является членом Международной федерации хоккея и представляет Исландию на международных соревнованиях. Исландия занимает 33 место в Мировом рейтинге ИИХФ по состоянию на 2019 год.

История 
Исландия сыграла свою первую игру в ЮАР во время чемпионата мира 1999 года в группе D, проиграв Израилю 0:11. Исландия финишировала на последнем месте. С тех пор они принимали участие в каждом чемпионате мира, и в настоящее время участвуют в чемпионате мира во втором дивизионе. Уже следующий чемпионат группы D прошёл в Рейкьявике, и хозяева заняли место в середине таблицы. В результате реорганизации мировых чемпионатов Исландия перешла во второй дивизион.

Весной 2003 года исландцы неудачно выступили во втором дивизионе и ушли в третий. Чемпионат третьего дивизиона ИИХФ доверило Исландии и оно вновь прошло в столице страны и хозяева финишировали первыми. Однако на следующий год на чемпионате второго дивизиона в Белграде хоккеисты Исландии вновь переместились в третий дивизион. Чемпионат третьего дивизиона в 2006 году в третий раз был доверен Рейкьявику и вновь хозяева уверенно заняли первое место. В 2011 году была вновь проведена реорганизация низших чемпионатов мира по хоккею и исландцы получили место в группе А второго дивизиона.

Впервые турнир такого уровня прошёл в столице Исландии и хозяева финишировали на четвёртом месте и сохранили в этой группе своё место. Весной 2013 года в Загребе на турнире второго дивизиона хоккеисты Исландии заняли третье (31-е) место, что было лучшим достижением Исландии на тот момент времени. В апреле 2014 года в Белграде на турнире второго дивизиона исландцы оказались на втором (30-м) месте и это место их лучшее достижения за все годы. В апреле 2015 года в Рейкьявике состоялся юбилейный (пятый для Исландии) чемпионат второго дивизиона группы А. Хозяева сохранили своё место в этой группе.

В массовой культуре 
 В фильме «Могучие утята 2» главные герои, представляющие сборную США по хоккею с шайбой на юношеских Играх доброй воли, встречаются со сборной Исландии в решающем матче за золотые медали.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Исландия
Хоккей с шайбой в Исландии
Сборные Исландии